Le groupe The Hollies a sorti deux albums appelés Hollies :
 le premier en 1965 ;
 le second en 1974.